Tauschwirtschaft steht:

 in der Mikroökonomie für das Modell einer vereinfachten Wirtschaft, siehe Allgemeine Gleichgewichtstheorie
 für eine Ausprägung der Naturalwirtschaft, in der der Warenaustausch ohne ein Tauschmittel (wie Geld) erfolgt, siehe Tauschhandel
 wie „Verkehrswirtschaft“ veraltet für Marktwirtschaft, als Gegensatz zur Planwirtschaft